Der Sparkassen Cup 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Leipzig. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 28. Oktober bis 5. November 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Leipzig